Negre, absència de llum visible o absència de color
 Negre (escriptor), escriptor que escriu contractat per algú altre, de manera que no es coneix l'autoria real de l'obra
 Negre (escultors), família rossellonesa de tallistes i escultors que exercí a Perpinyà entre els segles XVII i XIX
 Negre (persona), referència física, ètnica o racial de pobles la principal característica dels quals és el color fosc de la seva pell
 Antoni Negre, diversos personatges
 Negre, fitopatologia que deixa una capa negra a la superfície de certes plantes